Эсмарх () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эсмарх, Карл (1824—1887) — немецкий юрист, поэт и переводчик.
 Эсмарх, Фридрих Август фон (1823—1908) — немецкий хирург, один из пионеров асептики и антисептики.